Kha kan verwijzen naar een van de volgende letters:

 Kha (Arabische letter)
 Kha (Cyrillische letter)